Europamästerskap 1957 kan avse:

Europamästerskapen i fälttävlan 1957
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1957
Europamästerskapen i konståkning 1957
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1957
Europamästerskapet i basket för herrar 1957